ВКФ:
 Великое княжество Финляндское
 Взаимнокорреляционная функция
 Всесоюзный кинофестиваль